|}

Einzelnachweise